Alagoasmesbekpauwies
 Kleine mesbekpauwies
 Mesbekpauwies
 Salvins mesbekpauwies